Austral (moneda), antiga moneda de l'Argentina
 Toponímia:
 Austral, adjectiu relatiu al sud, especialment en referència a l'hemisferi sud
 Illes Australs, l'arxipèlag més meridional de la Polinèsia Francesa
 Organitzacions:
 Austral Líneas Aéreas, línia aèria argentina
 Air Austral, línia aèria de l'illa de la Reunió